Resaca ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Resaca (Georgia), Gordon County, Georgia
 Resaca (North Carolina), Duplin County, North Carolina
 Resaca (Ohio), Madison County, Ohio

Siehe auch:
 Resaca de los Cuates